Christopher Williams (atleet), Jamaicaans atleet
 Christopher Williams (wielrenner), Australisch wielrenner